Boston kan henvise til:

Steder 
 Boston, hovedstaden i delstaten Massachusetts i USA
 Boston (distrikt), distriktet som Boston i Massachusetts ligger i
 Boston (England), by i Lincolnshire; det ældste sted med dette navn
 Boston, Georgia, USA
 Boston, Indiana, USA
 Boston, Kentucky, USA
 Boston, New York, USA
 Boston, Texas, USA
 Boston, Virginia, USA
 Boston (Filippinerne), Davao Oriental, Filippinerne

Steder med Boston i navnet 

 Boston Spa, West Yorkshire, England
 New Boston
 Boston Heights, Ohio
 North Boston, New York
 South Boston, Virginia
 New Boston, Illinois, USA
 New Boston, Michigan, USA
 New Boston, New Hampshire, USA
 New Boston, Ohio, USA
 New Boston, Texas, USA
 New Boston-Morea, Pennsylvania, USA

Aviser 
 Boston Globe
 Boston Herald
 Boston Phoenix

Personer 
 Boston Corbett, soldaten som skød John Wilkes Booth (Abraham Lincolns morder)
 Ralph Boston, olympisk mester i længdespring i 1960

Andet 
 Boston, en flygel- og klaver-serie af Steinway & Sons
 Boston (kortspil), et kortspil
 Douglas Boston (DB-7), et fly
 Boston (band), et band
 Boston (album), bandets debutalbum